Libretto – testo verbale, quasi sempre steso in versi, utilizzato per la composizione di un lavoro musical
 Libretto di balletto – testo che illustra la trama dei balletti
 Libretto – linea di miniportatili progettata e prodotta dalla Toshiba
 Libretto di circolazione (Carta di circolazione) – documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
 Libretto di risparmio – supporto cartaceo fornito dalle banche dopo l'apertura di un deposito a risparmio

 Libretto Rosso – antologia di citazioni tratte dagli scritti e dai discorsi di Mao Tse-tung

Pagine correlate
Libro (disambigua)